Конвенция о международной гражданской авиации (), также известная как «Чикагская конвенция» — конвенция, которая установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полётов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты и рекомендуемую практику (SARPs), и т. д. Кроме того, конвенция предусматривает создание Международной организации гражданской авиации (ИКАО, ICAO), которая, являясь ассоциированным органом при ООН, должна контролировать исполнение положений конвенции и приложений к ней, а также проводить своевременный пересмотр и дополнение содержащихся в приложениях SARPs.

Документ был подписан 7 декабря 1944 г. в Чикаго, штат Иллинойс, США 52 государствами-участниками. В память об этом событии ежегодно 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.

Двадцать шестая ратификация (необходимое условие для вступления конвенции в силу) произошла 5 марта 1947 г. и конвенция вступила в силу для ратифицировавших её государств 4 апреля 1947 г. В октябре того же года ИКАО стала специализированным агентством при ООН.

Первоначальный вариант Конвенции был составлен лишь на английском языке. 24 сентября 1968 года в Буэнос-Айресе был подписан Протокол («Буэнос-Айресский протокол») об аутентичном трехъязычном тексте Конвенции, вступивший в силу 24 октября того же года — были добавлены тексты Конвенции на французском и испанском языках. Текст на русском языке был принят 30 сентября 1977 года согласно Протоколу, подписанному в Монреале («Протокол об аутентичном четырёхъязычном тексте»), который вступил в силу 16 сентября 1999 года.

Конвенция продолжает действовать одинаково в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, независимо от того, какие страны находятся в конфликте.

Приложения к Конвенции 
Приложения к Конвенции о международной гражданской авиации содержат международные стандарты и рекомендуемую практику, принимаемые Советом Международной организации гражданской авиации в соответствиями с положениями главы VI «Международные стандарты и рекомендуемая практика» Конвенции.

В соответствии со статьёй 37 каждое государство — участник конвенции обязуется сотрудничать в обеспечении максимального единообразия правил, стандартов, процедур и организации касательно воздушных судов, персонала, воздушных трасс и вспомогательных служб по всем вопросам, в которых это будет содействовать развитию и совершенствованию аэронавигации. В том случае, если государство посчитает необходимым использование собственных правил и практики, то, в соответствии со статьёй 38, оно обязано уведомить Организацию о существующих различиях. Совет, в свою очередь, незамедлительно уведомляет об этих различиях другие государства.

Приложения приняты на шести языках: русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском — официальных языках ООН. Каждое государство — участник конвенции должно выбрать для внутреннего использования текст на одном из перечисленных языков или в переводе на свой язык, о чём должно уведомить Организацию.

Список приложений к Чикагской конвенции:
 Приложение 1 Выдача свидетельств авиационному персоналу.
 Приложение 2 Правила полётов.
 Приложение 3 Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации. Части 1 и 2.
 Приложение 4 Аэронавигационные карты.
 Приложение 5 Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных операциях.
 Приложение 6 Эксплуатация воздушных судов. Часть 1. Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолёты.
 Приложение 6 Эксплуатация воздушных судов. Часть 2. Международная авиация общего назначения. Самолёты.
 Приложение 6 Эксплуатация воздушных судов. Часть 3. Международные полеты. Вертолёты.
 Приложение 7 Национальные и регистрационные знаки воздушных судов.
 Приложение 8 Лётная годность воздушных судов.
 Приложение 9 Упрощение формальностей.
 Приложение 10 Авиационная электросвязь. Том 1. Радионавигационные средства.
 Приложение 10 Авиационная электросвязь. Том 2. Правила связи, включая правила, имеющие статус PANS.
 Приложение 10 Авиационная электросвязь. Том 3. Системы связи. Часть 1. Системы передачи цифровых данных. Часть 2. Системы речевой связи.
 Приложение 10 Авиационная электросвязь. Том 4. Системы наблюдения и предупреждения столкновений.
 Приложение 10 Авиационная электросвязь. Том 5. Использование авиационного радиочастотного спектра.
 Приложение 11 Обслуживание воздушного движения.
 Приложение 12 Поиск и спасание.
 Приложение 13 Расследование авиационных происшествий и инцидентов.
 Приложение 14 Аэродромы. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов.
 Приложение 14 Аэродромы. Том 2. Вертодромы.
 Приложение 15 Службы аэронавигационной информации.
 Приложение 16 Охрана окружающей среды. Том 1. Авиационный шум.
 Приложение 16 Охрана окружающей среды. Том 2. Эмиссия авиационных двигателей.
 Приложение 17 Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.
 Приложение 18 Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху.
 Приложение 19 Управление безопасностью полётов.

См. также 
 Свободы воздушного пространства
 Каталог изданий ИКАО

Примечания

Ссылки 
  многоязычное и исправления к ней — номер 1 от 26.11.2007 и номер 2 от 03.12.2010.

Международные конвенции
Авиационные документы
1944 год в праве
1947 год в праве